Heavy est une plateforme d'agrégation d'informations basée à New York . Elle opère via son site Web Heavy.com et sa plate-forme en espagnol, AhoraMismo.com. Le site Web est spécialisé dans les articles « 5 principales informations », qui regroupent des faits sur des sujets et des personnes tendance.

Références

Liens externes 
 
 
 
 

Site web lancé en 1999